Felixkapelle steht für:
 Felixkapelle Hergiswald (Kriens), siehe Wallfahrtskirche Hergiswald (Kriens)
 Felixkapelle (Bettringen)